Kempski ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Ulrich Kempski (1922–2007), deutscher Journalist
 Jürgen von Kempski (1910–1998), deutscher Jurist, Philosoph und Sozialwissenschaftler